KTJ steht für:
 Kyrgys Temir Dscholu, Staatsbahn von Kirgisistan
 Kichwa Tembo Airport (IATA-Code), Flugfeld der Kichwa Tembo Lodge, Narok County, Kenia

ktj steht für:
 Plapo (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektkontinuums Krumen (Dialektkontinuum), Sprache der Krumen (Volk), einer Untergruppe der Grebo (Volk) in Liberia und Elfenbeinküste

Abkürzung